Osoby:
 Gintaras Goda – litewski prawnik
 Jules Goda – kameruński piłkarz
 Krisztina Goda – węgierska reżyserka

Zobacz też
 Dyskografia U-Goda
 Goder
 Göda
 Palacios de Goda
 Ulica 1905 Goda